Сандрін Тестю була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла чемпіонка 1996 і 1997 років Мартіна Хінгіс, яка потім виграла титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал, зняласьчерез травму лівого зап'ястка)
  Серена Вільямс (2-ге коло)
  Марі П'єрс (фінал)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (1-ше коло)
  Домінік Ван Рост ''(2-ге коло) 
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Марі П'єрс
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Хінгіс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Н Деші
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Тестю
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

 Нижня половина 

| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=7
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Кімберлі По
| RD2-score2-1=63
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=5
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Магі Серна
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2='''6
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1= 
| RD3-team1=

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=7
| RD1-team1={{nowrap| Марія Санчес Лоренсо}}
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Деніса Хладкова
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Ясмін Вер
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Вія Буріч
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Лоранс Куртуа
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Катарина Среботнік
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Скарлетт Вернер
| RD1-score7-1=0
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Сільвія Фаріна-Елія
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=7
| RD2-team1=

Примітки

Посилання 
 ITF singles results page 

Porsche Tennis Grand Prix
1999